Сплавы золота — сплавы, основным компонентом (или одним из компонентов) которых является золото. Такой термин был введён итальянским медиком и алхимиком Арнольдом де Вилланова в 1289 году. При этом доля содержания основного компонента (Au) выше вспомогательных. Добавление лигатур меняет свойства основного металла.

Основные сплавы Au 
Самые распространенные сплавы золота: жёлтое (европейское) золото, красное (советское) золото, зелёное золото, белое золото. Именно такой цвет приобретают сплавы. Всё зависит от добавочных металлов (лигатуры).

Лигатура для золота 
Для получения жёлтого, красного и зелёного золота используют одну и ту же лигатуру (Cu + Ag), но в разных соотношениях. Cu2++Ag++Au+3 данное соединение очень устойчиво.

Медь и серебро окисляются кислородом:

1) 2Cu + O2 = 2Cu+2O (цвет чёрный)

2) 4Cu + O2 = 2Cu2O (цвет красный)

Медь может окисляться O2 без помощи дополнительных реагентов или нагревания, в отличие от серебра. Серебро не вступает в реакцию с кислородом даже при нагревании. Окислиться оно может только озоном (O3).

3) 4Ag + 4O3 = Ag2O*Ag2O3 + 4O2

Золото — один из самых устойчивых металлов (благородный металл), не окисляется ни O2 ни O3.

Соответственно, вступая в реакцию с медью и серебром, золото практически не меняет химических свойств. Что же касается физических — оно становится тверже и меняет окрас.

То же самое касается и водорода — с ним реагируют только медь и серебро.

4) 2Cu + O2 + CO2 + H2O = (CuOH)2CO3 (цвет зелёный)

5) 4Ag + O2 + 2H2S = 2Ag2S (черный цвет) + 2H2O

Сплавы золота очень устойчивы как к химическим, так и к физическим воздействиям.

Получение сплавов 
Для получения зелёного золота используется 58,5 % Au и 41,5 % лигатуры. В лигатуре берется 3 части Ag и 1 часть Сu. При получении красного золота используется такое же соотношение основного металла и лигатуры. А вот лигатура содержит 3 части Cu и 1 часть Ag.

Жёлтое золото — соединения золота с серебром и медью. Золото и лигатура берутся в равных пропорциях. В лигатуре соотношения меди и серебра 50/50. Данный вид сплава очень распространён при производстве монет и ювелирных украшений, а также при производстве микросхем.

Сплав белого золота отличается от других. В данный сплав добавляется легирующее вещество на основе никеля, палладия или мельхиора. Главное, процентное содержание лигатуры не должно превышать содержание основного металла.

История сплавов 
Сплавы золота использовались с давних времён, однако не было общепринятых норм и стандартов. Арнольд де Вилланова первый, кто постарался классифицировать сплавы золота. Он доказал, что независимо от металлов, которые добавляются к золоту, в сплаве сохраняются основные свойства золота.

Примечания 

Rapson, W. S. Gold Usage (неопр.). — Academic Press, 1978. — ISBN 0-12-581250-7.

Ссылки 
 
 Leghe di oro sterlinaoro.it
 Gold In Purple Color, Blue Color And Even Black Gold kaijewels.com

См. также 
 Абиссинское золото
 Северное золото
 Французское золото
 Электрум

Сплавы золота
Монетные металлы и сплавы